Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1906 стал VI первенством города, проведенным Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена в четвёртый раз (и в третий раз подряд) стал клуб «Невский».

Организация и проведение турнира 

В этом сезоне в соревнованиях ПФЛ не участвовал «Петровский». Клуб «Меркур», победитель кубка Перзеке прошлого сезона, был переведён в кубок Аспдена. Всего на двух соревновательных уровнях участвовали 15 команд 7 клубов (153 футболиста), которые провели 70 соревновательных и 2 выставочных матча.

В кубке Аспдена участвовали 7 клубов 

 «Невский»
 «Виктория»
 «Нева»
 «Националы»
 «Спорт»
 «Ново-Петербургский»
 «Меркур»

Турнир разыгрывался по «круговой системе» в два круга — на своем и на чужом полях. «Меркур» делил поле с «Викторией», а «Ново-Петербургский» вначале арендовал поля "Националов" и "Спорта", а затем проводил домашние матчи на полях соперников. Победа оценивалась в 2 очка, ничья — 1, поражение — 0. Календарь турнира был загодя составлен и опубликован. По окончании турнира вместо матча победителя турнира со сборной всех остальных клубов впервые проведён матч «русской» и «английской» сборных.

Ход турнира 
В отличие от турниров последних сезонов, розыгрыш этого кубка сопровождался весьма интересной борьбой.

Вначале, после ряда привычных побед фаворитов со старта сезона, была прервана беспроигрышная серия «Невских» из 23 матчей — это сенсация произошла в 7-м туре в игре с дебютантом кубка Аспдена «Меркуром» (0:2), потерпевшим до этого четыре поражения кряду. В этом же туре существенно усилившаяся в этом первенстве «Нева» нанесла поражение другому фавориту — «Виктории» (5:3) — и стала потенциальным лидером. Обескураженные «Невские» проиграли и в следующем туре «Виктории» (0:2), сделав свои шансы на чемпионство проблематичными, но затем сумели собраться и победить в британском дерби (4:1). Таким образом, в самый разгар чемпионата три команды претендовали на лидерство. Разыгравшийся «Меркур» сумел отобрать по очку и у «Невы» (3:3), и у «Виктории» (0:0), которая, сыграв затем вничью с «Националами», пропустила «Неву» вперед. Перед заключительными матчами в очной встрече не имеющие права на осечку «Невские» также не смогли во втором матче в сезоне забить «Виктории» (0:0), сохранив очковый паритет с последней и на два очка отпустив вперёд «Неву». Но мечтам «Невы» о чемпионстве не суждено было сбыться — проиграв в интересной борьбе обе заключительные встречи основным конкурентам (оба раза по 2:4), команда осталась лишь третьей.

Синхронно пришедшие на финиш «Невский» и «Виктория» определяли чемпиона в «золотом» матче. 22 октября на поле «Спорта» при огромном для тех времён стечении публики лучший форвард «Невских» Михаил Евангулов сумел в начале шестого тайма противостояния с «Викторией» в этом сезоне наконец поразить ворота соперников, подкараулив неудачный отскок мяча от груди защитника викторианцев Адольфа Лаумана. Спустя пять минут британцы увеличили преимущество и сумели сохранить его до конца матча, завоевав третий подряд титул в этом непросто складывавшемся для них первенстве.

Турнирная таблица

Матчи

Выставочный матч сборных турнира 
В традиционном выставочном матче по итогам сезона впервые вместо матча чемпиона города со сборной остальных клубов проведена встреча между сборными русских и английских футболистов. Уверенную победу одержали британцы.

Кубок Перзеке (II команды) 
Победитель — «Виктория»II

2.«Националы»II 3.«Ново-Петербургский»II 4.«Меркур»II 5.«Невский»II 6.«Спорт»II 7.«Меркур»III 8.«Ново-Петербургский»III

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1906 год в Санкт-Петербурге